Lago di Corbara steht für:

 Lago di Corbara (Weinbaugebiet), ein Weinbaugebiet in Umbrien, Italien
 Lago di Corbara (See), einen Stausee in Umbrien, Italien